Ку́орея́рви (Куоре-ярви; ) — озеро на территории Мийнальского сельского поселения Лахденпохского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,6 км². Располагается на высоте 8,8 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, крестообразная, продолговатая: вытянуто с ССЗ на ЮЮВ. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами скалистые.

Из юго-восточной оконечности озера вытекает протока, втекающая в Ладожское озеро.

В юго-восточной оконечности озера расположен небольшой остров без названия.

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Ближайший — посёлок Микли — расположен в 2,5 км к северо-западу от озера.

Название озера переводится с финского языка как «корюшиное озеро».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013063.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Ладожского озера
Озёра Лахденпохского района